

События

Римское царство 
 Царь: Ромул.
 В битве при Дере эламский царь Хумбан-никаш победил Саргона II.
 Умер фараон XXV династии Пианхи, на престол взошёл фараон XXV династии Шабака.

Китай 
 2-й год по эре правления луского князя Инь-гуна.
 Весной луский гун провёл съезд с жунскими послами в Цянь (город в Лу).
 Согласно «Цзо чжуань», цзюйский цзы был женат на княжне Цзян из Сян, она была недовольна и вернулась домой. В 5 луне цзюйцы вторглись в Сян, забрали Цзян и вернулись.
 В 5 луне У-хай (луский сановник, двоюродный брат Инь-гуна) напал на Цзи, где перебил своих родственников.
 В 8 луне, в день гэн-чэнь луский гун заключил договор с жунами в Тан.
 В 9 луне цзиский сановник Ли-сюй прибыл в Лу для встречи невесты, и в 10 луне княжна Бо-цзи отправилась замуж в Цзи.
 В 10 луне цзиский цзы Бо и цзюйский цзы заключили договор в Ми (город в Цзюй).
 В 12 луне, в день и-мао, умерла луская княгиня Чжун-цзы.
 В 12 луне чжэнцы воевали с Вэй.
 чжэнский гун переселил свою мать У Цзян в Чэнъин и поклялся, что не увидит матери, пока не увидит реки подземного мира. Однако по совету Као-шу он всё же встретился с ней под землёй.

См. также

Примечания